Технополис:
 Технополис — другое название наукограда.
 Технополис (до 1997 года — Политехнические кадры, с 2018 года — SMART Университет) — газета Южно-Уральского государственного университета.
 Технополис GS — проект создания современного производственного комплекса электронной промышленности в Калининградской области.
 «Технополис» — прежнее название организации «Хоум кредит энд финанс банк».

См. также 
Кремниевая долина